Чедо Вукановић је био југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|2
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|2
|2
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|5
|2
|8
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1979. || Јована Лукина || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1981. || Пуста земљa || /
|-
| 1982. || 13. јул || /
|-
| 1986. || Лепота порока || /
|-
| 1988. || Ђекна још није умрла, а ка’ ће не знамо (ТВ серија)|| Светозар
|-
| 1989. || Старе границе очевог имања || Гроф
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Народни непријатељ (ТВ филм) || /
|-
| 1993. || Виљушка се држи у лијеву руку (ТВ филм) || /
|-
| 1995. || Ориђинали (мини-серија) || Рецепционер
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски глумци